Le clos Saint-Lazare peut indiquer :

Un immense enclos de Paris, qui était situé dans l'actuel .
Un quartier de la ville de Stains en Seine-Saint-Denis.